Liebenthal ist der Name folgender Orte:

 Liebenthal (Heiligengrabe), Ortsteil der Gemeinde Heiligengrabe in Brandenburg
 Liebenthal (Liebenwalde), Ortsteil der Stadt Liebenwalde im Landkreis Oberhavel in Brandenburg
 Liebenthal (Gemeinde Reichenthal), Ortschaft der Gemeinde Reichenthal, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich
 deutscher Name des tschechischen Ortes Luboměř pod Strážnou
 deutscher Name des tschechischen Ortes Liptaň
 Liebenthal (Kansas), Ort im Rush County
 Liebenthal (Saskatchewan), Ort in Kanada

Orte in Polen:
 Kołomet (ehemals Liebenthal im Landkreis Landsberg a.d. Warthe, Brandenburg), ein Ortsteil in der Woiwodschaft Lebus
 Lubianka (ehemals Liebenthal im Landkreis Braunsberg, Ostpreußen), ein Ortsteil in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, siehe Pieniężno
 Lubomierz (ehemals Liebenthal im Landkreis Löwenberg, Niederschlesien), eine Stadt in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Luboradów (ehemals Liebenthal im Landkreis Militsch, Niederschlesien), ein Ort in der Woiwodschaft Niederschlesien
 N.N. (ehemals Liebenthal im Landkreis Kolmar, Wartheland), ein Ort in der Woiwodschaft Großpolen, siehe Kaczory

Liebenthal ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Liebenthal (1586–1647), deutscher Jurist und Philosoph
 Erna Liebenthal (1889–1946), deutsche Sängerin (Mezzosopran/Alt), siehe Erna von Hoeßlin
 Ite Liebenthal (1886–1941), deutsche Lyrikerin
 Nikolaus Liebental († 1516), Prämonstratenser und Chronist
 Robert Liebenthal (1884–1961), deutscher Architekt und Baubeamter
 Walter Liebenthal (1886–1982), deutscher Philosoph und Sinologe
 Werner Liebenthal (1888–1970), deutscher Rechtsanwalt und deutsch-israelischer Musiker

Siehe auch:
 Liebental